Für die Kaiserzeit und die Spätantike sind die folgenden Auxiliareinheiten innerhalb der römischen Armee belegt; sie haben aber nicht alle zur gleichen Zeit existiert. Die Liste ist nicht vollständig.

Mannschaftstärken 
Die theoretische Mannschaftsstärke der verschiedenen Einheiten wird wie folgt angegeben, wobei für eine Centurie eine Sollstärke von 80 Mann und für eine Turma eine Sollstärke von 30 (bzw. 32) Reitern angenommen wird:

Namenszusätze

Allgemein 
 armillata: mit Armilla ausgezeichnet.
 cR oder civium Romanorum: der/aus römischen Bürgern bzw. mit römischem Bürgerrecht. Den Soldaten der Einheit war das römische Bürgerrecht zu einem bestimmten Zeitpunkt verliehen worden. Für Soldaten, die nach diesem Zeitpunkt in die Einheit aufgenommen wurden, galt dies aber nicht. Sie erhielten das römische Bürgerrecht erst mit ihrem ehrenvollen Abschied (Honesta missio) nach 25 Dienstjahren.
 eq oder equitata: teilberitten, d. h. die Einheit war ein gemischter Verband aus Infanterie und Kavallerie.
 felix: die Glückliche
 mill oder mil(l)iaria: 1000 Mann. Eine Ala milliaria hatte eine Sollstärke von 720 Reitern. Eine Cohors milliaria peditata hatte eine Sollstärke von 800 Mann, eine Cohors milliaria equitata eine Sollstärke von 1040 Mann.
 peditata: Fußsoldaten
 pf oder pia fidelis: die Fromme und Treue
 quingenaria: 500 Mann. Eine Cohors (quingenaria) (peditata) hatte eine Sollstärke von 480 Mann, eine Cohors (quingenaria) equitata eine Sollstärke von 600 Mann.
 sagittariorum oder sagittaria: der/aus Bogenschützen
 torquata: mit Torques ausgezeichnet.
 veterana: die altgediente.
 victrix: die Siegreiche
 voluntariorum: der Freiwilligen

Kaiser bzw. Dynastien 
 Aelia: Bezug zu Hadrian, dessen vollständiger Name Publius Aelius Hadrianus lautet.
 Augusta: Bezug zu Augustus
 Aurelia: Bezug zu Mark Aurel bzw. zu Antoninus Pius, dessen Geburtsname Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus lautet.
 Flavia: Bezug zu den flavischen Kaisern Vespasian, Titus oder Domitian.
 Nervia bzw. Nervana: Bezug zu Nerva
 Septimia: Bezug zu Septimius Severus
 Ulpia: Bezug zu Trajan, dessen vollständiger Name Marcus Ulpius Traianus lautet.

Anmerkungen

Alae 
Als Ala bezeichnet man eine berittene Einheit des römischen Heeres der Kaiserzeit. Die Sollstärke lag bei 480 (Ala quingenaria) bzw. 720 (Ala milliaria) Reitern.

Kaiserzeit

Notitia dignitatum

Kohorten 
Die Auxiliartruppen waren überwiegend in Kohorten gegliedert; das Kommando über eine Auxiliarkohorte führte in der Regel ein Präfekt. Bei einer Kohorte, die aus römischen Bürgern aufgestellt wurde sowie einer Cohors milliaria war der Kommandeur aber gewöhnlich ein Tribun. Die Sollstärke betrug entweder 480 (Cohors quingenaria peditata), 600 (Cohors quingenaria equitata), 800 (Cohors milliaria peditata) oder 1040 (Cohors milliaria equitata) Mann.

Kaiserzeit

Notitia dignitatum

Numeri 
Als Numerus bezeichnet man eine kleine, meist selbstständig operierende Hilfstruppe des römischen Heeres für Wach- und Aufklärungseinsätze.

Kaiserzeit

Spätantike

Notitia dignitatum

Sonstige

Kaiserzeit

Spätantike und Notitia dignitatum

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der römischen Legionen

Weblinks

Literatur 
 Florian Matei-Popescu, Ovidiu Țentea: Auxilia Moesiae Superioris. Mega Publishing House 2018, ISBN 978-606-020-063-5 (Online)
 John E. H. Spaul: Ala² The Auxiliary Cavalry Units of the Pre-Diocletianic Imperial Roman Army. Nectoreca Press, Andover 1994, ISBN 0-9525062-0-3.
 John Spaul: Cohors² The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the Imperial Roman Army. British Archaeological Reports 2000, BAR International Series (Book 841), ISBN 978-1-84171-046-4.
 Marcus Reuter: Studien zu den numeri des Römischen Heeres in der Mittleren Kaiserzeit, Dissertation, In: Berichte der Römisch-Germanischen Kommission. Band 80, 1999, S. 359–569.
 Ovidiu Țentea: Ex Oriente ad Danubium. The Syrian auxiliary units on the Danube frontier of the Roman Empire Publisher: Mega Publishing House, Editor: Centre of Roman Military Studies 6, ISBN 978-606-543-206-2, doi:10.13140/RG.2.1.4246.1604 (Online)

Einzelnachweise 

 
Romische Auxiliareinheiten